Котла Василь Іванович — начальник відділу Департаменту Офісу Генерального прокурора, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Фероз-Шах-Котла — крикетний стадіон в Делі.
 Фіроз-Шах-Котла — стародавнє місто; одне з «Семи міст Делі».
 ГЕС Котла — гідроелектростанція у штаті Пенджаб.

Примітки